Iser může být:
toponymum
 Jizera (řeka) (německy Iser) – česká řeka
 Jizerka (pravostranný přítok Jizery) (německy Kleine Iser) – česká říčka v Jizerských horách, pravostranný přítok Jizery, teče přes katastrální území Jizerka obce Kořenov v okrese Jablonec nad Nisou
 Jizerka (Kleine Iser) – potok v Jizerských horách
 Jizerka (Kořenov) (též Malá Jizera, německy Klein Iser) – osada v Jizerských horách, část obce Kořenov v okrese Jablonec nad Nisou
 Černý vrch (Jizerské hory)

jméno
 Iser Har'el
 Iser Be'eri

příjmení
 Dorothea Iser (* 1946) – německá spisovatelka
 Gabriel Hubert Iser (1826–1907) – německý soudce
 Iosif Iser (1881–1958) – rumunský malíř židovského původu
 Wolfgang Iser (1926–2007) – německý anglista a teoretik literatury

Podobné příjmení 

 Izer
 Zdeněk Izer – český herec, bavič a moderátor